LEGO Creator (gra komputerowa)
 LEGO Creator (zabawka)